Бриш может означать:
Фамилия
 Бриш, Андре Луи Элизабет Мари (1772—1825) — французский военный деятель, дивизионный генерал, барон.
 Бриш, Аркадий Адамович (1917—2016) — российский физик, разработчик ядерного оружия; Герой Социалистического Труда.
Топоним
 Бриш — село в Башкортостане.
 Бриш (приток Зигана) — река в Башкортостане.
 Бриш (приток Инзера) — река в Башкортостане.